Мікулешть () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Слівілешть.
 Мікулешть () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Адміністративно підпорядковується місту Пучоаса.